Giovanni Cariani ossia Giovanni Busi, pittore, detto il Cariani;
Kariang, gruppo etnico birmano.